Espaço educativo — espaço pensado para promover o aprendizado através da interação do educando com o espaço físico.
 Espaço geográfico — qualquer região ou fração de espaço do planeta
 Espaço público — meio físico que é de uso comum e posse coletiva
 Espaço (sinal) — caractere invisível, representado por um intervalo unitário vazio
 Espaço aéreo — porção da atmosfera que se sobrepõe ao território desse país, incluindo o território marítimo
 Espaço Rap — coleção de coletâneas musicais lançadas entre 1999 e 2006 com músicas do rap brasileiro

Física 
 Espaço físico — o meio físico que nos envolve
 Espaço sideral — o meio físico do universo
 Espaço-tempo — sistema de coordenadas

Matemática 
 Espaço compacto — tipo de espaço topológico
 Espaço euclidiano — tipo de espaço vetorial
 Espaço de Hilbert — generalização do espaço euclidiano
 Espaço matemático — estrutura algébrica similar à de um conjunto
 Espaço topológico — estrutura matemática formada por um par conjunto–topologia
 Espaço bidimensional — artigo voltado para a geometria de duas dimensões e suas aplicações
 Espaço tridimensional — artigo voltado para a geometria de três dimensões e suas aplicações
 Espaço quadridimensional — artigo voltado para a geometria de quatro dimensões e suas aplicações
 Espaço simplesmente conectado - Também chamado grupo fundamental, é o primeiro dos grupos de homotopia
 Espaço vetorial — entidade matemática formada por um conjunto de vetores, um corpo e uma operação entre os dois